Windermere steht für folgende geographischen Objekte:

Seen:
 Windermere, im Lake District-Nationalpark, Cumbria, England
 Windermere Basin in Ontario, Kanada
 Windermere Loc, Neuseeland

Orte:
 Windermere (Stadt in Cumbria), England
 Windermere (British Columbia), Kanada
 Windermere (Ontario), Kanada
 Windermere (Neuseeland), Neuseeland 
 Windermere (Connecticut), Vereinigte Staaten
 Windermere (Florida), Vereinigte Staaten
 Windermere (Washington), Vereinigte Staaten
 Windermere (Tennessee), Vereinigte Staaten
 Windermere Estates, Maryland, Vereinigte Staaten
 Windermere Woods, Georgia, Vereinigte Staaten
 South Windermere, South Carolina, Vereinigte Staaten

Inseln:
 Windermere Island (British Columbia), Kanada
 Windermere Island (Bahamas)

Windermere steht für:
 Windermere (Band), dänische Band

Siehe auch:
 Lake Windermere
 Windermere Lake
 Lady Windermeres Fächer (Begriffsklärung)
 Windemere